Jeff Nelson è il nome di diverse persone:
Jeff Nelson (batterista), batterista e produttore discografico statunitense
Jeff Nelson (hockeista su ghiaccio), hockeista su ghiaccio canadese
Jeff Nelson (giocatore di baseball), giocatore di baseball statunitense